Protocol Independent Multicast
 Personal Information Manager
Product Information Management
 Processor-in-memory - Процессор в памяти, C-RAM, Computational RAM